Darjeeling kan syfta på följande:

 Darjeeling, stad, Västbengalen, Indien
 Darjeeling (te), ett te från Darjeeling, Indien
 Darjeeling (distrikt), Västbengalen, Indien